Армянская краткая энциклопедия (; КАЭ) — универсальное энциклопедическое издание на армянском языке.

История 
1-е издание было опубликовано в 1990 году, 2-е в 1996 году, 3-е в 1999 году, 4-е в 2003 году.

Содержание 
Состоит из 4-х томов, содержащих более 13 тысяч статей, и имеет богатые иллюстрации.
В энциклопедии кратко представлены: история с древнейших времён до наших дней, Армения и Армянское нагорье, окружающая среда и природные ресурсы, демография, важные исторические события, наука, искусство и культурные достижения, известные лица, учёные, биографии художников.

Использование 
3 ноября 2011 года некоммерческая организация «Армянское энциклопедическое издательство», которому принадлежат права на энциклопедию, разрешило её свободное распространение под лицензией «Creative Commons BY-SA 3.0».

См. также 
 Армянская советская энциклопедия

Примечания 

Универсальные энциклопедии
Энциклопедии Армении
Энциклопедии на армянском языке
Книги, лицензированные по Creative Commons